Soulages ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Soulages im Département Cantal
 Soulages-Bonneval im Département Aveyron

Soulages als Familienname:
 Pierre Soulages (1919–2022), französischer Maler und Grafiker